Антиохи́йская дере́вня () — комплекс зданий, находящихся в собственности Североамериканской архиепископии Антиохийского Патриархата, расположенный в боро Боливар, штат Пенсильвания.  Используется для проведения летних детских лагерей, епархиальных конференций и разного рода православных встреч. Основана в 1978 году.

История 
31 мая 1978 года глава Североамериканской архиепископии Антиохийского Патриархата митрополит Филипп (Салиба) приобрёл 280 акров (1,1 км2) земли у пресвитерианского лагеря Fairfield. Первый сезон здесь состоялся в 1979 году.

Первым директором Антиохийской деревни стал священник Иоанн Нэми, занимавший этот пост до 1988 года. В его директорство, программа кемпингов была аккредитованы Ассоциацией американских лагерей (American Camp Association) программы, которая послужила основой для проведения лагерных сезонов, которые посещали сотни православный молодых людей каждое лето.

В 1985 году были построены Конференц-центр и место для отдыха (Conference and Retreat Center), а в 1990 году их размер удвоился.

В директорство Иосифа Пурпуры (1993—1996) здесь с 30 ноября по 2 декабря 1994 года в конференц-центре состоялась «Встреча в Лигонье», в которой приняли участие 29 православных иерархов.

С 1997 года директором стал священник Михаил Нассер, который преобразовал летнюю программу в три сессии в текущий формат, который включает в себя 4 двухнедельные летние сессии, а также зимний лагерь в две сессии, семейный лагерь, а также лагерь церковных искусств.

В 2004 году был открыт музей наследия Антиохийской деревни, где экспонирутся исторические православный артефакты, такие как иконы и облачения.

С 2006 года должности директора лагеря и директора конференц-центра разделяются.

В июле 2009 года митрополит Филипп (Салиба) объявил о создании монастыря в честь святой Феклы на территории Антиохийской деревни. Исполняющей обязанности настоятельницы назначена схимонахиня Александра (Маган).

Современное состояние 
В лагере желающие могут отдыхать на природе, одновременно знакомясь с основами православного христианства, его догматами и практикой, посещать местные святыни — в том числе и мощи святителя Рафаила Бруклинского, первого арабского епископа на территории Северной Америки. Предусмотрены, летние и зимние, детские и взрослые, спортивные и творческие программы отдыха в лагере Антиохийской деревни.

Рассчитанный на 10 тысяч персон конференц-центр служит прежде всего духовным и образовательным целям, а также — укреплению дружбы и сотрудничества православных христиан Северной Америки. Конференц-центр включает сотню комнат для гостей, комнаты для встреч, банкетный зал, столовые и богословская библиотека. Кроме того в здании Конференц-центра расположен домовый храм Петра и Павла.

Именно этот центр часто становится местом проведения конференций, форумов, разного рода публичных мероприятий. Кроме того в нем часто устраиваются свадьбы и другие празднования.

Кроме того, в Антиохийской деревни располагаются Музей и библиотека, посвященные истории Восточного Христианства, с упором на его Антиохийские корни.

Директора 
 1979—1988 — священник Иоанн Нами
 1989 — священник Матфей Джордж
 1990—1991 — священник Павел Финли
 1992 — священник Георгий Альбертс
 1993—1996 — священник Иосиф Пурпура
 1997—2006 — священник Михаил Нассер

 конференц-центр
 2006—2012 — Пол Финли
 2012—2016 — Джон Сканлан
 С 2016 — Миссис Эми Стиффлер

 лагерь
 2006—2020 — священник Антоний Яздж
 С 2020 — свящ. Кристофер Шадид

Примечания

Ссылки 
 История

Антиохийская Православная Архиепископия Северной Америки